Fischer Lajos (1832–1910) ügyvéd, 1848–49-es szabadságharcos
 Fischer Lajos (1836–1908) főgimnáziumi tanár
 Fischer Lajos (1854–1889) Csanád egyházmegyei katolikus pap
 Fischer Lajos (1855–1892) főhadnagy, utazó
 Fischer Lajos (1902–1978) válogatott labdarúgó